Gatell puede referirse a: 

 Gatell, una planta asterácea endémica de las Islas Baleares.
 Montserrat Gatell, política española.
 José Mirabent Gatell, pintor y decorador español.
 Marina Gatell, actriz española.
 Edu Gatell,  jugador de baloncesto español.
 Angelina Gatell, poeta, traductora y actriz de doblaje española.
 Juan Francisco Gatell, tenor argentino.
 Francesc de Paula Morera i Gatell, arquitecto modernista español.
 Joaquín Gatell y Folch, arabista, espía y explorador español.
 Hugo López-Gatell Ramírez, médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público mexicano.